Squaw Valley puede referirse a:

 Squaw Valley (condado de Fresno, California), un lugar designado por el censo en el condado de Fresno, California.
 Squaw Valley (condado de Placer, California), una comunidad en el condado de Placer, California.